Niobijum bromid se može odnositi na:
 Niobijum(III) bromid. NbBr3
 Niobijum(IV) bromid, NbBr4
 Niobijum(V) bromid, NbBr5

Једињења ниобијума
Бромиди
Метални халиди